Příjmení Klán, resp. Klánová nese více různých osobností:

 Jan Klán – rozcestník
 Jana Klánová (* 1963) – česká environmentální chemička
 Josef Klán (1935–2012) – český operní pěvec (bas)
 Václav Klán (1839–1903) – český písař a realitní podnikatel